Alberto Di Stasio (né en 1950), acteur italien ;
 Anna Di Stasio (1933-2011), mezzo-soprano italienne ;
 Iolanda Di Stasio (1992-), femme politique italienne ;
 Josée di Stasio (née en 1948), animatrice de télévision québécoise ;
 Justina Di Stasio (née en 1992), lutteuse canadienne.

Voir aussi
 À la di Stasio, une émission de télévision diffusée sur Télé-Québec.